Zemplén, turisztikai térség, területi egység
 Zemplén, település
 Zemplén, hegység
 Zemplén vármegye, egykori közigazgatási egység
 Zemplén, oltalom alatt álló földrajzi jelzés
 Zempléni-sík